Michal Bárta je jméno a příjmení, které má více nositelů:

 Michal Bárta (fotbalista) (* 1989) – český fotbalista
 Michal Bárta (lední hokejista) (* 1987) – český lední hokejista
 Michal Bárta (e-sport hráč) (* 2003) – český e-sport hráč

Rozcestníky - jméno